Goodhart peut désigner:
 Harry Stuart Goodhart-Rendel (1887-1959), architecte, musicien et écrivain anglais
 Philip Goodhart (1925-2015), homme politique britannique
 William Goodhart (1933-2017), homme politique britannique
 Charles Goodhart (1936-), économiste britannique ayant formulé pour la première fois la loi de Goodhart
 David Goodhart (1956-), journaliste, économiste et écrivain britannique